Europsko prvenstvo u rukometu za žene 2006. se održalo od 7. do 17. prosinca 2006. godine u Švedskoj.

Dvorane 
Europsko prvenstvo se održalo u idućim gradovima, u ovim dvoranama: The 
Skövde, Arena Skövde (izlučni dio, skupina A)
Malmö, Baltiska Hallen (izlučni dio, skupina D)
Göteborg, Scandinavium (izlučni dio, skupina B, glavni dio, skupina 1)
Stockholm, Hovet (izlučni dio, skupina C, glavni dio, skupina 2, konačni dio)

Sudionice 

Austrija, Danska, Francuska, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Poljska, Rusija, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska i Ukrajina.

Ždrijeb 

Nacionalni sastavi koje su se kvalificirale za europsko prvenstvo, ždrijebom su svrstane u ove natjecateljske skupine izlučnog dijela turnira:

Europsko rukometno prvenstvo za žene 2006., pod krovom EHF-a, je organizirano u Švedskoj od 7. prosinca do 17. prosinca.

Pobjednice su igračice iz Norveške, koje su u završnici pobijedile Rusiju s 27:24.

Ovo natjecanje je ujedno bilo europskim izlučnim natjecanjem za OI 2008. Osvajanjem naslova prvaka, Norveška je izborila sudjelovanje na OI. Postane li Norveška svjetskim prvakom 2007., drugoplasirani s ovog EP-a automatski se plasira na OI 2008. Pored toga, jedna ili dvije najbolje plasiranih reprezentacija (ako europske vrste budu među prvim dvjema na SP-u 2007.), a koje su izvan prvih sedam na SP-u,  će sudjelovati na izlučnom turniru za OI.

Sustav natjecanja

1. krug 
16 djevojčadi je razvrstano u četiri skupine, u kojima igraju po jednostrukom liga-sustavu, odnosno, svatko sa svatkim u skupini igra po jednu utakmicu, ukupno trije utakmice.

Pobjeda se vrjednuje s dva boda, neriješeno s jednim bodom, a porazom se ne dobiva bodove. Prve trije djevojčadi iz svake skupine idu dalje u drugi krug.

2. krug 
12 djevojčadi je razvrstano u dvije skupine, koje nastaju spajanjem skupina iz prvog kruga. Djevojčadi igraju po jednu utakmicu protiv djevojčadi iz pridružene skupine, ukupno još trije utakmice.

Bodovi iz prvog kruga se prenose, ali samo osvojeni protiv djevojčadiju koje su otišle u drugi krug. 

Bodovi se vrjednuju kao i u 1. krugu.

Završni krug 
6 djevojčadi igra u završnom tjednu prvenstva.

Prve dvije djevojčadi iz svake skupine idu dalje u poluzavršnicu, natječući se za odličja. Treće djevojčadi iz obiju skupina igraju jedna protiv druge u borbi za 5. mjesto.

Poraženi u poluzavršnici igraju utakmicu za brončano odličje, a pobjednice u poluzavršnici idu dalje u završnicu, natječući se za zlatno odličje.

Rezultati

1. krug

Skupina A (Skövde)

Skupina B (Göteborg)

Skupina C (Stockholm)

Skupina D (Malmö)

* Napomena: dodatnim prosudbištem je bila razlika pogodaka u susretima između Španjolske, Francuske i Danske

2. krug

Skupina I (Göteborg)

Skupina II (Stockholm) 

* Napomena: dodatnim prosudbištem je bila razlika pogodaka u susretima između Švedske, Hrvatske i Španjolske

Završni krug (Stockholm)

1. – 4. mjesto

za 5. mjesto 

16. prosinca 2006.

Najbolji strijelci

Konačni poredak 

Por. Država
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7.  
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Europske prvakinje za 2006. godinu je reprezentacija Norveške.

Idealna djevojčad SP-a 
Gro Hammerseng (Norveška) je izabrana za najkorisniju igračicu.

Idealna postava je:
vratarica: Inna Suslina 
desna krilna: Annika Wiel Freden 
desna vanjska: Ibolya Mehlmann  
srednja vanjska: Gro Hammerseng 
kružna: Ljudmila Bodnjeva 
lijeva vanjska: Nadine Krause 
lijeva krilna: Kari Mette Johansen  (najveći postotak udaraca na vrata, 77%)

Vanjske poveznice 
Europska rukometna federacija
Službene stranice EP-a 2006.

Ž 2006
EP 2006